

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1991